René Bureau, membre directeur du Parti communiste français en 1920.
 René Bureau, ethno-sociologue français.
 René Bureau, conservateur de musée et géologue autodidacte.